Bernard může být označení pro:

Bernard – mužské osobní jméno a příjmení
Bernard (pivo) – značka českého piva
Le Bernard – obec ve Francii

Související články 
 Bernhard
 Bernhardt